Ardis I, rei de Lídia vers el 800 aC
 Ardis II, rei de Lídia
 Ardis, general selèucida